All My Best – album Mai Kuraki (2009)
 All My Best – album Ricky’ego Nelsona (1985)